Le Championnat de France de tennis de table 1977-1878 voit la victoire de l'AS Cabourg, qui conserve son titre de Champion de France pour la deuxième année consécutive.

Championnat Féminin 
 AS Cabourg, 42 pts
 ASPTT Annecy, 38 pts
 AUVR Rillieux, 36 pts
 AC Boulogne-Billancourt, 34 pts
 ASND Gravenchon, 29 pts
 ACS Fontenay, 20
 OL Grande-Synthe, 20 pts
 ASPTT Cannes-Le Cannet, 17 pts

Notes et références 

Nationale 1
Tennis de table en 1978